Мала́ Гнилу́ша () — назва кількох географічних об'єктів у Росії.

Населені пункти
 Мала Гнилуша — село в Касторенському районі Курської області.
 Мала Гнилуша — хутір у Красносулинському районі Ростовської області.

Річки
 Мала Гнилуша — річка в Ростовській області, притока Великої Гнилуші.
 Мала Гнилуша — струмок на заході Москви, притока Москвы-ріки.

Див. також 
 Гнилуша
 Велика Гнилуша